Salama est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Hannu Salama (né en 1936), écrivain finlandais ;
 Laure Salama, écrivain et actrice française ;
 Maryam Salama (née en 1965), femme de lettres libyenne ;
 Pierre Salama (1917–2009), historien et archéologue français ;
 Pierre Salama (né en 1942), économiste et professeur français ;
 Raoul Salama (né en 1952), ingénieur, professeur d'œnologie et journaliste français ;
 Tina Salama, journaliste kino-congolaise.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme arabe
Patronyme séfarade
Homonymie de patronyme finnois